Навча́льна алгоритмі́чна мо́ва (НАМ) — система позначень і правил для запису алгоритмів, зрозумілих виконавцю.

Алфавіт НАМ складається з букв українського і латинського алфавітів, символів арифметичних операцій, розділових знаків. Словник НАМ утворюють слова, за допомогою яких записують вказівки, що входять до системи вказівок виконавця.
Для наочності й однотипності запису алгоритмів використовують службові слова:

Запис заголовку, позначення початку й кінця алгоритму- алг, поч, кін

Позначення типу змінних та стандартних величин- нат(натуральний), ціл(цілий), дійсн(дійсний), літ(символьний), таб(табличний)

Позначення змінних для введення та виведення даних- арг (аргументи, введення даних), рез (результати, виведення даних)

Запис умов і конструювання складних умов — якщо то, інакше, все, не, і, або, поки

Запис циклів — пц (початок циклу), кц (кінець циклу)

Запис алгоритму НАМ 

Запис алгоритму НАМ виконується за схемою:
    
    алг <назва алгоритму> (<тип змінних>)
       арг <імена змінних-аргументів>
       рез <імена змінних-результатів>
       поч <тип та імена проміжних змінних>
        <тіло алгоритму>
       кін

Правила опису алгоритму Нам 

1. Кожен алгоритм має ім'я (заголовок), щоб можна було відрізнити його від інших. Наприклад: алг квадратне рівняння

2. За ім'ям алгоритму записують (у круглих дужках) змінні, вказуючи тип та ім'я кожної з них. Наприклад:

алг квадратне рівняння (дійсн a, d, c, x1, x2)

3. За словом арг записують імена змінних, які є вхідними даними, а за службовим словом рез — імена змінних, які є результатами.

4. Після службового слова поч записують проміжні змінні (які не належать ні до аргументів, ні до результатів), вказуючи тип та ім'я кожної змінної.
Наприклад:
поч ціл k, дійсн S.

5. Між службовими словами поч і кін записується тіло алгоритму: вказівка або серія вказівок, при цьому вказівки, записані в одному рядку, відокремлюються розділовим знаком «;».

Джерела 
 І. Ф. Следзінський, Я. П. Василенко. Основи інформатики: посібник для студентів — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003. — 160 с.

 http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/bag/index.htm

Див. також 
 Алгоритм
 Алгоритмічна мова
Базові алгоритмічні структури

Навчальна алгоритмічна мова